Miejscowości w USA:
 Warrensburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Warrensburg – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Warrensburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Warrensburg – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Warrensburg (ang. Warrensburg Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Warrensburg (ang. Warrensburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren